Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 1935 года. Официальной датой рождения клуба считается 1925 год. В первые годы команды ЛМЗ выступали на уровне внутризаводских соревнований, а функции тренера, как правило, выполнял самый опытный из игроков, обычно капитан команды. В связи с отсутствием документов неизвестны имена этих тренеров. Первым «освобождённым» тренером стал в 1935 году Павел Бутусов.

За всю историю у клуба был 33 главных тренера и четыре исполняющих обязанности.

Статистика по играм приведена для первенства страны.

* В 1941 году чемпионат не был доигран из-за начала Великой Отечественной войны. Сыгранные матчи в официальную статистику не входят, их результаты были аннулированы. В 1943 году команда базировалась в подмосковном Калининграде и участвовала в чемпионате Москвы.

** Ласин в сентябре 1950 года замещал К. Лемешева в гостевых матчах, Корнев в августе—октябре 1977 года замещал Зонина, Давыдов в октябре 1998 года замещал Бышовца. Статистика матчей засчитана Лемешеву, Зонину и Бышовцу соответственно, у Корнева для наглядности выделена отдельно.

Примечания

Ссылки 

 Все тренеры 

Тренеры
 
Зенит
Списки:Санкт-Петербург